Levinella är ett släkte av svampdjur. Levinella ingår i familjen Levinellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kalksvampar
Levinella